

Wydarzenia 

 stłumienie buntu najemników w Kartaginie w bitwie pod Leptis Minor.
 początek kartagińskiej ekspansji w Hiszpanii